Binsfeld (Rijnland-Palts), een gemeente in Duitsland
 Binsfeld (Arnstein), een plaats in de Duitse gemeente Arnstein, deelstaat Beieren
 Binsfeld (Nörvenich), een plaats in de Duitse gemeente Nörvenich, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Binsfeld (Luxemburg), een dorp in het groothertogdom Luxemburg
 Binsfeld (Beek), een voormalig kasteel in Beek, Limburg